Alasana Manneh (1998-), footballeur international gambien.
 Ebrima Manneh (1978-2008), journaliste gambien.
 Fatou Jaw-Manneh, journaliste et activiste gambienne.
 Kekuta Manneh (1994-), joueur américain de soccer.